Барон Пётр Ива́нович Черка́сов ( — ) — полковник русской императорской армии. Брат декабриста Алексея Ивановича Черкасова.

Сын белёвского помещика секунд-майора барона Ивана Петровича Черкасова и Марии Алексеевны Черкасовой, урождённой Кожиной. За отцом числилось в Козловском уезде Тамбовской губернии 219 душ и ещё 990 душ в Тульской, Орловской и Московской губерниях. Родился в Москве в доме деда Алексея Никитича Кожина, крещен 4 сентября 1796 года в церкви Зачатьевского девичьего монастыря.

К моменту восстания декабристов — поручик, адъютант генерала Н. М. Бороздина. Арестован по подозрению в принадлежности к тайным обществам, но  по высочайшему повелению был освобождён с оправдательным аттестатом.

Вышел в отставку в чине полковника. Умер  года.

Примечания

Литература 
 

Алексей Иванович
Привлечённые к следствию по делу декабристов